Список видов рода Strumigenys. Данный список включает около 850 видов одного из крупнейших родов муравьёв Strumigenys (триба Attini, в родовой группе Daceton genus-group, ранее в отдельной трибе Dacetini, подсемейство Myrmicinae), включённых в него изначально при первоописании или перенесённых в последующих ревизиях согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Род Strumigenys был впервые выделен в 1860 году английским мирмекологом Фредериком Смитом. Род включает виды, отличающиеся, в том числе, следующими признаками (см. фотографии):
В старом узком объёме род включал около 470 видов, но после синонимизации и объединения с родом Pyramica общее число видов превысило 850.

Strumigenys 

 Strumigenys abdera Fisher, 2000
 Strumigenys actis Fisher, 2000 g
 Strumigenys adiostola Bolton, 2000
 Strumigenys admixta Fisher, 2000
 Strumigenys adrasora Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys adsita Fisher, 2000 g
 Strumigenys aechme Bolton, 2000
 Strumigenys aenigma Bolton, 2000 g
 Strumigenys agetos Fisher, 2000
 Strumigenys agra Fisher, 2000
 Strumigenys ahares Bolton, 2000
 Strumigenys akalles Bolton, 2000
 Strumigenys akhtoi Bolton, 2000
 Strumigenys alapa Fisher, 2000
 Strumigenys alessandrae Rigato 2006
 Strumigenys alexetrix Bolton, 2000
 Strumigenys alperti Fisher, 2000 g
 Strumigenys amasara Bolton, 2000
 Strumigenys amnesia Bolton, 2000
 Strumigenys ampyx Fisher, 2000
 Strumigenys anchiplex Bolton, 2000
 Strumigenys anchis Bolton, 2000
 Strumigenys anetes Brown, 1988 i c g
 Strumigenys antaeus Mann, 1919
 Strumigenys anthocera Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys apios Fisher, 2000
 Strumigenys arizonica (Ward, 1988) b
 Strumigenys arnoldi Forel, 1913 i c g
 Strumigenys arrogantia Bolton, 2000
 Strumigenys ascita Bolton, 2000
 Strumigenys asrochia Bolton, 2000
 Strumigenys ataxia Bolton, 2000
 Strumigenys auctidens (Bolton, 2000) g
 Strumigenys baal Bolton, 2000
 Strumigenys babelina Bolton, 2000
 Strumigenys baladria Bolton, 2000
 Strumigenys balux Fisher, 2000 g
 Strumigenys bartolozzii Rigato, 2006
 Strumigenys barylonga Bolton, 2000
 Strumigenys basiliska Bolton, 2000
 Strumigenys bathron Fisher, 2000 g
 Strumigenys beebei (Wheeler, 1915) g
 Strumigenys belua Bolton, 2000
 Strumigenys benulia Bolton, 2000
 Strumigenys bequaerti Santschi, 1923 g
 Strumigenys berkalial Bolton, 2000
 Strumigenys bernardi Brown, 1960 i c g
 Strumigenys bibiolona Fisher, 2000
 Strumigenys bibis Bolton, 2000
 Strumigenys biconvexa  g
 Strumigenys biolleyi Forel, 1908 i c g
 Strumigenys biroi Emery, 1897 i c g
 Strumigenys bitheria Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys blanda Bolton, 2000
 Strumigenys bola Fisher, 2000
 Strumigenys boneti Brown, 1959 i c g
 Strumigenys borgmeieri Brown, 1954 i c g
 Strumigenys bryanti Wheeler, 1919 i c g
 Strumigenys buleru Brown, 1988 i c g
 Strumigenys cabira Fisher, 2000
 Strumigenys cacaoensis Bolton, 1971 i c g
 Strumigenys calypso  g
 Strumigenys calamita Bolton, 2000
 Strumigenys caniophanes Bolton, 2000
 Strumigenys carinithorax Borgmeier, 1934 i c g
 Strumigenys carisa Fisher, 2000 g
 Strumigenys carolinae Fisher, 2000
 Strumigenys cenagra Bolton, 2000
 Strumigenys chapmani Brown, 1954 i c g
 Strumigenys chareta Bolton, 2000 g
 Strumigenys charino Fisher, 2000
 Strumigenys chernovi Dlussky, 1993 i c g
 Strumigenys chilo Fisher, 2000
 Strumigenys chimaera Bolton, 2000
 Strumigenys chiricahua (Ward, 1988) b
 Strumigenys chorosa Bolton, 2000
 Strumigenys chroa Fisher, 2000
 Strumigenys chuchihensis Lin & Wu, 2001 g
 Strumigenys chyzeri Emery, 1897 i c g
 Strumigenys chyzeri Emery, 1897
 Strumigenys cingatrix Bolton, 2000
 Strumigenys clypeata Roger, 1863 b
 Strumigenys cochlearis Brown, 1988 i c g
 Strumigenys confusatrix Bolton, 2000
 Strumigenys consanii Brown, 1954 i c g
 Strumigenys conturba Bolton, 2000
 Strumigenys cordovensis Mayr, 1887 i c g
 Strumigenys cosmostela Kempf, 1975 i c g
 Strumigenys coveri Fisher, 2000
 Strumigenys covina Fisher, 2000 g
 Strumigenys cultrigera Mayr, 1887 i c g
 Strumigenys cygarix Bolton, 2000
 Strumigenys dantalion Bolton, 2000
 Strumigenys datryx Bolton, 2000
 Strumigenys decollata Mann, 1919 i c g
 Strumigenys deinomastax (Bolton, 2000) g
 Strumigenys deltisquama Brown, 1957 i c g
 Strumigenys dextra Brown, 1954 i c g
 Strumigenys diabola Bolton, 2000 g
 Strumigenys dicomas Fisher, 2000 g
 Strumigenys diota  g
 Strumigenys disarmata Brown, 1971 i c g
 Strumigenys dolabra  g
 Strumigenys dolichognatha Weber, 1934 i c g
 Strumigenys dora  g
 Strumigenys doriae Emery, 1887 i c g
 Strumigenys doxa  g
 Strumigenys dromoshaula Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys dyak Brown, 1959 i c g
 Strumigenys dyschima Bolton, 2000 g
 Strumigenys dyseides Bolton, 2000 g
 Strumigenys dyshaula Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys ebbae Forel, 1905 i c g
 Strumigenys ecliptacoca Brown, 1958 i c g
 Strumigenys economoi Booher, Prebus & Lubertazzi, 2019
 Strumigenys ection Fisher, 2000 g
 Strumigenys edaragonna Bolton, 2000
 Strumigenys eggersi Emery, 1890 b
 Strumigenys eidechthes Bolton, 2000
 Strumigenys ekasura Bolton, 2000
 Strumigenys elapoma Bolton, 2000
 Strumigenys elegantula  (Terayama & Kubota, 1989) 
 Strumigenys elongata Roger, 1863 i c g
 Strumigenys emdeni Forel, 1915 i c g
 Strumigenys emeryi Mann, 1922 i c g
 Strumigenys emeswangi (Bolton, 2000)
 Strumigenys emiliae  Forel, 1907
 Strumigenys emmae (Emery, 1890) 
 Strumigenys enkara (Bolton, 1983)
 Strumigenys enanna  Bolton, 2000
 Strumigenys enopla (Bolton, 2000) g
 Strumigenys epelys  g
 Strumigenys epinotalis  Weber, 1934
 Strumigenys epipola  (Bolton, 2000)
 Strumigenys epulo  Fisher, 2000
 Strumigenys epyna  Bolton, 2000
 Strumigenys erikae (Longino, 2006) 
 Strumigenys erynnes (Bolton, 2000)
 Strumigenys esrossi Brown, 1957 i c g
 Strumigenys ettillax Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys eumekes  Bolton, 2000 
 Strumigenys europs  Fisher, 2000 
 Strumigenys euryale  (Bolton, 2000)
 Strumigenys eurycera  (Emery, 1897)
 Strumigenys eversa  Bolton, 2000 
 Strumigenys excisa  (Weber, 1934)
 Strumigenys exiguaevitae  Baroni Urbani, 2007
 Strumigenys exilirhina  Bolton, 2000 
 Strumigenys extemena  (Taylor, 1968) 
 Strumigenys extirpa  Bolton, 2000
 Strumigenys exunca  (Bolton, 2000)
 Strumigenys fairchildi Brown, 1961 i c g
 Strumigenys fanano Fisher, 2000 g
 Strumigenys faurei Arnold, 1948 i c g
 Strumigenys fautrix (Bolton, 2000)
 Strumigenys feae Emery, 1895 i c g
 Strumigenys fenkara (Bolton, 1983)
 Strumigenys ferocior Brown, 1973 i c g
 Strumigenys festigona Bolton, 2000
 Strumigenys filirrhina (Brown, 1950)
 Strumigenys filitalpa  (Brown, 1950) 
 Strumigenys finator  Fisher, 2000 
 Strumigenys fisheri  (Bolton, 2000)
 Strumigenys fixata  Bolton, 2000
 Strumigenys flagellata  (Taylor, 1962)
 Strumigenys forficata Brown, 1959 i c g
 Strumigenys formicosa  Bolton, 2000
 Strumigenys formosa  (Terayama, Lin & Wu, 1995)
 Strumigenys formosensis Forel, 1912 i c g
 Strumigenys formosimonticola (Terayama, Lin & Wu, W.-J., 1996)
 Strumigenys fricta  Bolton, 2000
 Strumigenys fridericimuelleri  Forel, 1886
 Strumigenys friedae Forel, 1915 i c g
 Strumigenys frivaldszkyi Emery, 1897 i c g
 Strumigenys frivola  Bolton, 2000
 Strumigenys fronto  Fisher, 2000
 Strumigenys fuarda  Bolton, 2000
 Strumigenys fulda  (Bolton, 1983)
 Strumigenys furfara  Bolton, 2000
 Strumigenys furtiva  (Bolton, 2000)
 Strumigenys gabarys  Bolton, 2000
 Strumigenys gamegyn  Bolton, 2000
 Strumigenys gatuda  (Bolton, 1983)
 Strumigenys gemella  Kempf, 1975
 Strumigenys geminata  Bolton, 2000
 Strumigenys geoterra  (Bolton, 1983)
 Strumigenys geryon  Bolton, 2000
 Strumigenys glanduscula  g
 Strumigenys glenognatha (Bolton, 2000) (Bolton, 2000) g
 Strumigenys gloriosa  Bolton, 2000
 Strumigenys glycon  Fisher, 2000
 Strumigenys gnathosphax  Bolton, 2000
 Strumigenys godeffroyi Mayr, 1866 i c g
 Strumigenys godmani Forel, 1899 i c g
 Strumigenys gorgon Fisher, 2000 g
 Strumigenys grandidieri Forel, 1892 i c g
 Strumigenys gryphon  Bolton, 2000
 Strumigenys grytava  (Bolton, 2000)
 Strumigenys gundlachi  (Roger, 1862) 
 Strumigenys gunter Sarnat, Hita-Garcia, Dudley, Liu, Fischer & Economo, 2019
 Strumigenys guttulata Forel, 1902 i c g
 Strumigenys gyges  (Bolton, 2000)
 Strumigenys gyrogenys  Bolton, 2000
 Strumigenys gytha  Bolton, 2000
 Strumigenys habropilosa  Bolton, 2000
 Strumigenys hadrodens (Bolton, 2000) g
 Strumigenys halosis  (Bolton, 2000)
 Strumigenys halpas  Bolton, 2000
 Strumigenys harpyia  Bolton, 2000
 Strumigenys hastur  Bolton, 2000
 Strumigenys hastyla  Bolton, 1983
 Strumigenys hastyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys hathor  (Bolton, 2000)
 Strumigenys havilandi Forel, 1905 i c g
 Strumigenys hekate  Bolton, 2000
 Strumigenys heliani Fisher, 2000
 Strumigenys helytruga Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys hemichlaena Brown, 1971 i c g
 Strumigenys hemidisca Brown, 1953 i c g
 Strumigenys hemisobek  (Bolton, 2000)
 Strumigenys hensekta  (Bolton, 1983)
 Strumigenys heterodonta  (Rigato & Scupola, 2008)
 Strumigenys heteropha  Bolton, 2000
 Strumigenys hexamera  (Brown, 1958)
 Strumigenys hilaris  Fisher, 2000
 Strumigenys hindenburgi Forel, 1915 i c g
 Strumigenys hindu  De Andrade, 2007
 Strumigenys hirashimai  (Ogata, 1990)
 Strumigenys hiroshimensis  (Ogata & Onoyama, 1998)
 Strumigenys hirsuta  Tang, Pierce & Guénard, 2019
 Strumigenys hispida Lin & Wu, 1996 g
 Strumigenys hoplites Brown, 1973 i c g
 Strumigenys horvathi Emery, 1897 i c g
 Strumigenys hostilis  Bolton, 2000
 Strumigenys hubbewatyorum  Booher, Prebus & Lubertazzi, 2019
 Strumigenys humata Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys hyalina  (Bolton, 2000)
 Strumigenys hyletha  Bolton, 2000
 Strumigenys hyphata  (Brown, 1953)
 Strumigenys hypoturba  Bolton, 2000
 Strumigenys idiogenes  Bolton, 2000
 Strumigenys ignota  Bolton, 2000
 Strumigenys imantodes  Bolton, 2000
 Strumigenys impidora  (Bolton, 1983)
 Strumigenys inatos  Fisher, 2000
 Strumigenys incerta  (Brown, 1949)
 Strumigenys incomposita  Bolton, 2000
 Strumigenys incuba  Bolton, 2000
 Strumigenys indagatrix Wheeler, 1919 i c g
 Strumigenys infidelis  Santschi, 1919
 Strumigenys inhonesta  Bolton, 2000
 Strumigenys inopina  (Deyrup & Cover, 1998)
 Strumigenys inopinata  (De Andrade, 1994)
 Strumigenys inquilina  (Bolton, 1983) 
 Strumigenys insolita  g
 Strumigenys insula (Bolton, 2000) g
 Strumigenys integra  Bolton, 2000
 Strumigenys interfectiva Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys inusitata  (Lattke, 1992)
 Strumigenys ipsea  Fisher, 2000
 Strumigenys irrorata Santschi, 1913 i c g
 Strumigenys izepara  Bolton, 2000
 Strumigenys jacobsoni  Menozzi, 1939
 Strumigenys jamaicensis  Brown, 1959
 Strumigenys japonica  Ito, 1914
 Strumigenys jepsoni Mann, 1921 i c g
 Strumigenys jiangxiensis Zhou & Xu, 2003
 Strumigenys jugis Bolton, 2000
 Strumigenys juliae Forel, 1905 i c g
 Strumigenys juxta Bolton, 2000
 Strumigenys kakothema Bolton, 2000
 Strumigenys kapryx Bolton, 2000
 Strumigenys karawajewi  Brown, 1948 
 Strumigenys katapelta  Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys kempfi  (Taylor & Brown, 1978)
 Strumigenys kerasma  (Bolton, 1983)
 Strumigenys khakaura  (Bolton, 2000)
 Strumigenys kichijo (Terayama, Lin & Wu, W.-J., 1996)
 Strumigenys kompsomala (Bolton, 2000)
 Strumigenys koningsbergeri Forel, 1905 i c g
 Strumigenys konteiensis Lin & Wu, W.-J., 2001 g
 Strumigenys korahyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys kraepelini Forel, 1905 i c g
 Strumigenys kumadori Yoshimura & Onoyama, 2007
 Strumigenys kyidriformis (Brown, 1964)
 Strumigenys kyroma Bolton, 2000
 Strumigenys labaris Fisher, 2000
 Strumigenys lacacoca Brown, 1959 i c g
 Strumigenys lachesis (Bolton, 2000)
 Strumigenys lacunosa Lin & Wu, 1996 g
 Strumigenys laevinasis Smith, M.R., 1931
 Strumigenys laevipleura Kempf, 1958
 Strumigenys lalassa (Bolton, 2000) 
 Strumigenys lamia Bolton, 2000 g
 Strumigenys lamia Bolton, 2000
 Strumigenys lancea Bolton, 2000
 Strumigenys langrandi Fisher, 2000 g
 Strumigenys lantaui Tang, Pierce & Guénard, 2019
 Strumigenys lanuginosa Wheeler, 1905 i c g
 Strumigenys lasia (Brown, 1976)
 Strumigenys laticeps (Brown, 1962)
 Strumigenys lebratyx Bolton, 2000
 Strumigenys leptodeira Bolton, 2000
 Strumigenys leptorhina Bolton, 2000
 Strumigenys leptothrix Wheeler, W.M., 1929
 Strumigenys levana Fisher, 2000
 Strumigenys lewisi Cameron, 1886 i c g
 Strumigenys lexex Fisher, 2000
 Strumigenys lichiaensis Lin & Wu, 1996
 Strumigenys ligur Bolton, 2000
 Strumigenys lilloana (Brown, 1950)
 Strumigenys liophila Bolton, 2000
 Strumigenys liukueiensis Terayama & Kubota, 1989 i c g
 Strumigenys livens Fisher, 2000
 Strumigenys londianensis (Patrizi, 1946) i c g
 Strumigenys longimala De Andrade, 2007
 Strumigenys longinoi (Bolton, 2000)
 Strumigenys longispinosa Brown, 1958 i c g
 Strumigenys lopotyle Brown, 1969 i c g
 Strumigenys loriae Emery, 1897 i c g
 Strumigenys loricata Bolton, 2000
 Strumigenys louisianae Roger, 1863 i c g b
 Strumigenys loveridgei (Brown, 1953)
 Strumigenys luca Fisher, 2000 g
 Strumigenys lucifuga (Bolton, 2000)
 Strumigenys lucky Booher, 2021
 Strumigenys lucomo Fisher, 2000
 Strumigenys ludia Mann, 1922 i c g
 Strumigenys lura Fisher, 2000
 Strumigenys lutron Fisher, 2000 g
 Strumigenys lycosa Bolton, 2000
 Strumigenys lygatrix (Bolton, 2000)
 Strumigenys lyroessa (Roger, 1862) i c g
 Strumigenys lysis Fisher, 2000
 Strumigenys macerina  Bolton, 2000
 Strumigenys macgowni  Booher, 2021
 Strumigenys madrigalae  Lattke & Aguirre, 2015
 Strumigenys magnifica  Bolton, 2000
 Strumigenys mailei Wilson & Taylor, 1967 i c g
 Strumigenys malaplax  (Bolton, 1983) 
 Strumigenys mandibularis Smith, 1860 i c g
 Strumigenys manga Fisher, 2000 g
 Strumigenys manis  Bolton, 2000
 Strumigenys marchosias  (Bolton, 2000)
 Strumigenys margarita Forel, 1893 g
 Strumigenys marginata  (Santschi, 1914) 
 Strumigenys marginiventris Santschi, 1931 i c g
 Strumigenys mariae  (Sosa-Calvo, Schultz & LaPolla, 2010)
 Strumigenys marleyi Arnold, 1914 i c g
 Strumigenys masukoi  (Ogata & Onoyama, 1998)
 Strumigenys maxillaris Baroni Urbani, 2007 g
 Strumigenys maynei Forel, 1916 g
 Strumigenys mayri Emery, 1897 i c g
 Strumigenys mazu  (Terayama, Lin & Wu, W.-J., 1996)
 Strumigenys media  (Wilson & Brown, 1956)
 Strumigenys medusa  (Bolton, 2000)
 Strumigenys megaera  (Bolton, 2000)
 Strumigenys mekaha  (Bolton, 1983)
 Strumigenys membranifera Emery, 1869 b
 Strumigenys memorialis  (Deyrup, 1998)
 Strumigenys mendezi Booher, 2021
 Strumigenys menueta Bolton, 2000 
 Strumigenys mesahyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys mesedsura Bolton, 2000
 Strumigenys metazytes  (Bolton, 2000)
 Strumigenys metopia  (Brown, 1959)
 Strumigenys metrix  (Bolton, 2000)
 Strumigenys miccata  (Bolton, 1983)
 Strumigenys micrans Fisher, 2000 g
 Strumigenys micretes Brown, 1959 i c g
 Strumigenys microthrix  (Kempf, 1975)
 Strumigenys micrura  Bolton, 2000
 Strumigenys milae  Fisher, 2000
 Strumigenys minax  Bolton, 2000
 Strumigenys minima  (Bolton, 1972)
 Strumigenys miniteras  Bolton, 2000
 Strumigenys minkara  (Bolton, 1983)
 Strumigenys minuscula  (Kempf, 1962)
 Strumigenys minutula Terayama & Kubota, 1989 i c g
 Strumigenys mionova Bolton, 2000 g
 Strumigenys mira  (Bolton, 2000)
 Strumigenys mirabilis  Mann, 1926
 Strumigenys mirifica  Bolton, 2000
 Strumigenys missina  Bolton, 2000
 Strumigenys missouriensis  Smith, M.R., 1931
 Strumigenys mitis Brown, 2000 g
 Strumigenys mixta Brown, 1953 i c g
 Strumigenys mjoebergi Brown, 1959 i c g
 Strumigenys mnemosyne  (Bolton, 2000)
 Strumigenys mocsaryi Emery, 1897 i c g
 Strumigenys mocsaryi  Emery, 1897
 Strumigenys mododonta  Bolton, 2000
 Strumigenys moera  Bolton, 2000
 Strumigenys mola  Fisher, 2000
 Strumigenys moloch  (Bolton, 2000)
 Strumigenys monoropa  Bolton, 2000
 Strumigenys monstra  Bolton, 2000
 Strumigenys montu  Bolton, 2000
 Strumigenys moreauviae  Booher, 2021
 Strumigenys morisitai  (Ogata & Onoyama, 1998)
 Strumigenys mormo (Bolton, 2000)
 Strumigenys morphica Bolton, 2000
 Strumigenys mukkaliensis Bharti & Akbar, 2013
 Strumigenys mumfordi Wheeler, 1932 g
 Strumigenys murphyi (Taylor, 1968)
 Strumigenys murshila Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys mutica (Brown, 1949)
 Strumigenys myllorhapha (Brown, 1959)
 Strumigenys naberia Bolton, 2000
 Strumigenys nageli Baroni Urbani & De Andrade, 2007
 Strumigenys nambao Fisher, 2000
 Strumigenys nankunshana (Zhou, 2011)
 Strumigenys nannosobek (Bolton, 2000)
 Strumigenys nanzanensis Lin & Wu, 1996
 Strumigenys nastata Bolton, 2000
 Strumigenys nathistorisoc Tang, Pierce & Guénard, 2019
 Strumigenys natynion Bolton, 2000
 Strumigenys necopina  (Bolton, 2000)
 Strumigenys nepalensis De Andrade, 1994
 Strumigenys nergala Bolton, 2000
 Strumigenys nesteryx Bolton, 2000
 Strumigenys nevermanni Brown, 1959 i c g
 Strumigenys nidifex Mann, 1921 i c g
 Strumigenys nigra Brown, 1971 i c g
 Strumigenys nigrescens Wheeler, W.M., 1911
 Strumigenys nimbrata Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys nimravida (Bolton, 2000)
 Strumigenys ninda  (Bolton, 1983)
 Strumigenys nitens  Santschi, 1932
 Strumigenys noara  (Bolton, 2000)
 Strumigenys nongba  (Xu, Z. & Zhou, 2004)
 Strumigenys norax  Fisher, 2000
 Strumigenys nothomopyx  Bolton, 2000
 Strumigenys nubila  Lattke & Goitía, 1997
 Strumigenys nummula  Bolton, 2000
 Strumigenys nykara  (Bolton, 1983)
 Strumigenys nysu Bolton, 2000
 Strumigenys nytaxis Bolton, 2000
 Strumigenys oasis Sarnat, Hita-Garcia, Dudley, Liu, Fischer & Economo, 2019
 Strumigenys obliqua Bolton, 2000
 Strumigenys ochosa Bolton, 2000
 Strumigenys oconitrilloae  (Longino, 2006)
 Strumigenys ocypete  (Bolton, 2000)
 Strumigenys odacon Fisher, 2000
 Strumigenys odalatra Bolton, 2000
 Strumigenys offina Bolton, 2000
 Strumigenys ogloblini Santschi, 1936 i c g
 Strumigenys ogyga  (Bolton, 2000)
 Strumigenys olsoni  (Bolton, 2000)
 Strumigenys omalyx Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys omopyx Bolton, 2000
 Strumigenys onorei Baroni Urbani & De Andrade, 2007 = Strumigenys lojanensis Lattke & Aguirre, 2015
 Strumigenys opaca Brown, 1954 i c g
 Strumigenys orchibia  (Brown, 1953)
 Strumigenys orchidensis Lin & Wu, 2001 g
 Strumigenys origo Fisher, 2000
 Strumigenys ornata Mayr, 1887 b
 Strumigenys orthanetes Bolton, 2000
 Strumigenys ortholex Bolton, 2000
 Strumigenys osellai  (Rigato & Scupola, 2008)
 Strumigenys oxysma  (Bolton, 1983)
 Strumigenys pachycephala Bolton, 2000
 Strumigenys paimon Bolton, 2000
 Strumigenys pallentra Bolton, 2000
 Strumigenys pallestes Bolton, 1971 i c g
 Strumigenys panamensis  (Sosa-Calvo, Shattuck & Schultz, 2006)
 Strumigenys panaulax Bolton, 2000
 Strumigenys paniaguae (Longino, 2006)
 Strumigenys panopla Bolton, 2000
 Strumigenys paradoxa  (Bolton, 2000)
 Strumigenys paranax Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys paranetes Brown, 1988 i c g
 Strumigenys paraposta Bolton, 2000
 Strumigenys pariensis Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys parsauga  (Bolton, 2000)
 Strumigenys parzival  Sarnat, Hita-Garcia, Dudley, Liu, Fischer & Economo, 2019
 Strumigenys pasisops  (Bolton, 2000)
 Strumigenys pedunculata  (Brown, 1953)
 Strumigenys peetersi  (Bolton, 2000)
 Strumigenys peraucta  Bolton, 2000
 Strumigenys percrypta  Bolton, 2000
 Strumigenys perdita  Bolton, 2000
 Strumigenys pergandei Emery, 1895 b
 Strumigenys perissognatha  (Bolton, 2000)
 Strumigenys perparva Brown, 1958 i c g
 Strumigenys perplexa (Smith, 1876) i c g
 Strumigenys perturba Bolton, 2000
 Strumigenys petiolata Bernard, 1953 i c g
 Strumigenys peyrierasi Fisher, 2000 g
 Strumigenys pharosa Bolton, 2000
 Strumigenys phasma (Bolton, 2000)
 Strumigenys philiporum Brown, 1988 i c g
 Strumigenys phoenix Bolton, 2000
 Strumigenys pholidota (Bolton, 2000)
 Strumigenys phytibia Brown, 1957 i c g
 Strumigenys pilinasis Forel, 1901 b
 Strumigenys piliversa  (Bolton, 2000)
 Strumigenys pilosa Zhou, 2001
 Strumigenys placora (Bolton, 1983)
 Strumigenys planeti Brown, 1953 i c g
 Strumigenys platyscapa Bolton, 2000
 Strumigenys pliocera Bolton, 2000
 Strumigenys pnyxia Bolton, 2000
 Strumigenys podarge (Bolton, 2000)
 Strumigenys praecollata Bolton, 2000
 Strumigenys praefecta Bolton, 2000 
 Strumigenys precava Brown, 1954 i c g
 Strumigenys pretoriae Arnold, 1949 i c g
 Strumigenys prex (Bolton, 2000)
 Strumigenys princeps Kempf & Brown, 1969 i c g
 Strumigenys probatrix (Brown, 1964)
 Strumigenys propinqua Bolton, 2000
 Strumigenys prosopis Bolton, 2000 
 Strumigenys prospiciens Emery, 1906 i c g
 Strumigenys pulchella Emery, 1895
 Strumigenys pulchra Bolton, 2000
 Strumigenys pydrax  (Bolton, 2000)
 Strumigenys quadrua Bolton, 2000
 Strumigenys quattuor Bolton, 2000
 Strumigenys quinquedentata Crawley, 1923 i c g
 Strumigenys rabesoni Fisher, 2000
 Strumigenys racabura Bolton, 2000
 Strumigenys radix Bolton, 2000
 Strumigenys rakkota Bolton, 2000
 Strumigenys rallarhina Bolton, 2000 g
 Strumigenys rantan Bolton, 2000 
 Strumigenys raptans (Bolton, 2000)
 Strumigenys ravidura (Bolton, 1983)
 Strumigenys ravola Fisher, 2000 g
 Strumigenys rayma Bolton, 2000
 Strumigenys raymondi  g
 Strumigenys rectidens Brown, 1966 i c g
 Strumigenys reflexa Wesson, L.G. & Wesson, R.G., 1939
 Strumigenys rehi Forel, 1907 i c g
 Strumigenys relahyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys reliquia  (Ward, 1988) 
 Strumigenys reticeps  (Kempf, 1969)
 Strumigenys retothra Bolton, 2000
 Strumigenys rhadina Bolton, 2000)
 Strumigenys rhea  (Bolton, 2000)
 Strumigenys robertsoni  (Bolton, 2000)
 Strumigenys rofocala Bolton, 2000
 Strumigenys roganas Bolton, 2000
 Strumigenys rogata  (Bolton, 2000)
 Strumigenys rogeri Emery, 1890 i c g
 Strumigenys rohweri Smith, M.R., 1935
 Strumigenys roomi  (Bolton, 1972)
 Strumigenys rostrata Emery, 1895 b
 Strumigenys rostrataeformis  (Brown, 1949)
 Strumigenys rotogenys Bolton, 2000
 Strumigenys royi (Sosa-Calvo, Schultz & LaPolla, 2010)
 Strumigenys rubigus Fisher, 2000 g
 Strumigenys rudinodis Stärcke, 1941
 Strumigenys rufobrunea Santschi, 1914 i c g
 Strumigenys rugithorax  (Kempf, 1959) 
 Strumigenys rukha Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys runa  (Bolton, 2000)
 Strumigenys rusta  (Bolton, 1983)
 Strumigenys ruta  Bolton, 2000
 Strumigenys saliens Mayr, 1887 i c g
 Strumigenys sanctipauli Kempf, 1958 i c g
 Strumigenys sarissa Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys sauteri Forel, 1912 g
 Strumigenys scelesta Mann, 1921 i c g
 Strumigenys schmalzi Emery, 1906 i c g
 Strumigenys scotti Forel, 1912 i c g
 Strumigenys shaula Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys signeae Forel, 1905 i c g
 Strumigenys silvestrii Emery, 1906 i c g
 Strumigenys simoni  g
 Strumigenys sisyrata Brown, 1968 i c g
 Strumigenys smithii Forel, 1886 i c g
 Strumigenys smythiesii Forel, 1902 i c g
 Strumigenys solifontis Brown, 1949 i c g
 Strumigenys spathoda Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys spathula Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys stemonixys Brown, 1971 i c g
 Strumigenys stygia Santschi, 1913 i c g
 Strumigenys sublaminata Brown, 1959 i c g
 Strumigenys sublonga Brown, 1958 i c g
 Strumigenys sulfurea  g
 Strumigenys szalayi Emery, 1897 i c g
 Strumigenys tachirensis Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys tegar  g
 Strumigenys tenuipilis Emery, 1915 n
 Strumigenys tetraphanes Brown, 1954 i c g
 Strumigenys thomae Kempf, 1976 i c g
 Strumigenys tigris Brown, 1971 i c g
 Strumigenys tococae Wheeler & Bequaert, 1929 i c g
 Strumigenys toma  g
 Strumigenys totyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys trada Lin & Wu, 1996 g
 Strumigenys traegaordhi Santschi, 1913 i c g
 Strumigenys trinidadensis Wheeler, 1922 i c g
 Strumigenys trudifera Kempf & Brown, 1969 i c g
 Strumigenys tumida Bolton, 2000
 Strumigenys uberyx Bolton, 2000
 Strumigenys uichancoi Brown, 1957 i c g
 Strumigenys ulcerosa Brown, 1954 i c g
 Strumigenys uichancoi Brown, 1957
 Strumigenys ulteria Bolton, 2000
 Strumigenys ultromalyx Bolton, 2000
 Strumigenys umboceps (Bolton, 2000)
 Strumigenys undras Bolton, 2000 
 Strumigenys urrhobia (Bolton, 2000)
 Strumigenys usbensis Lattke & Goitia, 1997 i c g
 Strumigenys valefor Bolton, 2000
 Strumigenys varanga Bolton, 2000
 Strumigenys vartana  (Bolton, 2000)
 Strumigenys vassago Bolton, 2000
 Strumigenys vazerka Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys vazimba Fisher, 2000
 Strumigenys veddha De Andrade, 2007
 Strumigenys vertigosa Bolton, 2000
 Strumigenys vescops  (Bolton, 2000)
 Strumigenys victrix  (Bolton, 2000)
 Strumigenys vilhenai Bolton, 2000
 Strumigenys villiersi  (Perrault, 1986)
 Strumigenys vindala Bolton, 2000
 Strumigenys virgila Bolton, 2000
 Strumigenys vivax Bolton, 2000
 Strumigenys vodensa  (Bolton, 1983)
 Strumigenys waiwai  (Sosa-Calvo, Schultz & LaPolla, 2010)
 Strumigenys wallacei Emery, 1897 i c g
 Strumigenys wardi Fisher, 2000 g
 Strumigenys warditeras  (Bolton, 2000)
 Strumigenys weberi  (Brown, 1959)
 Strumigenys wheeleriana  Baroni Urbani, 2007 =Glamyromyrmex wheeleri Smith, M.R., 1944
 Strumigenys wilsoni Brown, 1969 i c g
 Strumigenys wilsoniana Baroni Urbani, 2007 =Pyramica wilsoni Wang, 2000
 Strumigenys wrayi  (Brown, 1950)
 Strumigenys xenochelyna  (Bolton, 2000)
 Strumigenys xenognatha Kempf, 1958
 Strumigenys xenohyla Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys xenomastax  (Bolton, 2000)
 Strumigenys xenos Brown, 1955 i c g
 Strumigenys yaleogyna  (Wilson & Brown, 1956)
 Strumigenys xochipili Bolton, 2000
 Strumigenys yaleopleura Brown, 1988 i c g
 Strumigenys yaleopleura Brown, 1988
 Strumigenys yangi (Xu, Z. & Zhou, 2004)
 Strumigenys yanintra Bolton, 2000 
 Strumigenys yasumatsui Brown, 1971 i c g
 Strumigenys zagan Bolton, 2000
 Strumigenys zakharovi Dlussky, 1993 i c g
 Strumigenys zandala Bolton, 1983 i c g
 Strumigenys zapyx Bolton, 2000
 Strumigenys zemi Booher, Prebus & Lubertazzi, 2019
 Strumigenys zeteki (Brown, 1959)
 Strumigenys zygon Bolton, 2000

Базы данных: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net, n = Barry Bolton’s New General Catalogue

См. также 
 Список видов рода Camponotus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муравьи рода Strumigenys.

Strumigenys
Strumigenys